Plaats in Indonesië
 Munggu (Mengwi), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Badung van de provincie Bali
 Munggu (Muara Kuang), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ogan Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
 Munggu (Petanahan), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Munggu (Bungkal), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Munggu (Sungai Selan), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Bangka Tengah van de provincie Bangka-Belitung